Spojení písmen K a B může mít různé významy:

KB 
 AL-KB – kód ISO 3166-2 pro okres Kurbin
 BS-KB – bývalý kód ISO 3166-2 pro Kemps Bay
 CF-KB – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Nana-Grebizi
 Kobylisy (stanice metra)
kilobajt (anglicky kilobyte) – 1024 bajtů (jednotka informace)
 Komerční banka – český bankovní ústav
 klávesnice (z anglického keyboard)
 Znalostní databáze (z anglického knowledge base)

Kb. 
 kontrabas

kb 
 kilobit – kb nebo kbit, tisíc bitů (jednotka informace), v některých aplikacích či systémech 1024 bitů
 klávesnice (z anglického keyboard)

kB 
 kilobajt (anglicky kilobyte) – tisíc bajtů (jednotka informace), v některých aplikacích či systémech (např. Windows) 1024 bajtů

kb 
 Boltzmannova konstanta – uvádí do vztahu teplotu a energii

Zkratky
Značky